Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Chatham () :
Comté de Chatham, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
Comté de Chatham, situé dans l'État de Géorgie.